Сан Эметерио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сан Эметерио, Борха (род. 1997) — испанский футболист, защитник сантандерского «Расинга».
 Сан Эметерио, Фернандо (род. 1984) — испанский баскетболист.